Pisco, tartomány Peru Ica megyéjében
Pisco, körzet Peru Ica megyéjében, Pisco tartományban
Pisco, település Peru Ica megyéjében, Pisco tartományban, Pisco körzetben
Pisco, folyó Peruban
pisco, szőlőből készülő égetett szesz